Алгоритмізація винаходу — це порядок складання опису винаходу.
 Алгоритм опису тексту винаходу
 Міжнаронда патентна консультація (МПК), наприклад A 01 J 7/00
 Назва винаходу
 Галозь застосування
 Аналог—1 та його недолыки
 Аналог—2 та його недолыки
 Прототип (найблищий винахыд по суты: тобто, Аналог—3) та його недолыки
 Завдання пропонованого винаходу
 Сутнысть винаходу
 Схеми (креслення, графычне зображення, тощо) — океремі аркуші
 Опис виконання винаходу в статиці
 Принцип дії винаходу в процесі
 Переваги пропонованого внаходу
 Формула внаходу — окремий аркуш
 Реферат — окремий аркуш
(жирним виделені найважливіші етапи)

Історія алгоритмізації винаходів

Примітки